

Лясково () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Айтос.
 Лясково () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Лясково () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Черноочене.
 Лясково () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Асеновград.
 Лясково () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Девин.
 Лясково () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.

Населені пункти та їхні частини
 Лясково — село в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лясково — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Лясково — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Лясково — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Лясково — село в гміні Пшелевіце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Лясково — частина села Стшельно-Кляшторне в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки